Karl Gellings (1892-1959), Nederlands vormgever en siersmid
 Paul Johann Gellings (1927-2018), Hoogleraar chemische technologie
 Carl Gellings, pseudoniem Cargelli (1930-2015), Nederlands modeontwerper   
 Paul Gellings (1953), Nederlands schrijver en vertaler; stadsdichter van Zwolle

Zie ook
 Gelling